Градска община Костолац () е административна единица в Сърбия, Браничевски окръг, Град Пожаревац. Заема площ от 103 км2. Административен център е град Костолац.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на Градска община Костолац възлиза на 13 637 души. Гъстотата е 132,4 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влизат 5 населени места.
 1 град: Костолац
 4 села: Кленовник, Острово, Петка, Село Костолац

Бележки